Лат, Латт () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лангедок-Русійон, департамент Еро.
 Латвійський лат () - (Символ — «Ls», код ISO 4217 — «LVL») — національна валюта Латвії в 1922–1941 рр. і в 1993–2013 рр.